Das Kürzel TYO steht für:
Tamil Youth Organization
Tokyo (IATA Metropolitan Area Code)

Abkürzung